Corral Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Corral Mountain (Arizona)	
 Corral Mountain (Colorado)	
 Corral Mountain (Fresno County, Kalifornien)	
 Corral Mountain (San Diego County, Kalifornien)	
 Corral Mountain (Montana)	
 Corral Mountain (Oregon)	
 Corral Mountain (Utah)